Александр Владимирович Плющев: Плющев, Александр Владимирович (род. 1972) — российский журналист, теле- и радиоведущий, блогер, актёр.
 Плющев, Александр Владимирович (род. 1986) — российский хоккеист.